Niani (Mali), plaats in Mali
 Niani (district), district in Gambia
 Niani (rijk), historisch land in West-Afrika